Joachim Christian Timm ist der Name folgender Personen:

* Joachim Christian Timm (Apotheker) (1734–1805), deutscher Apotheker, Botaniker und Politiker, Bürgermeister von Malchin
 Joachim Christian Timm (Husar) (1784–1853), deutscher Husar